2 miejscowości w Estonii:
 Vaiatu – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Kadrina.
 Vaiatu – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Torma.